Ferl ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Ferl (* 1963), deutscher Bobfahrer und Olympiateilnehmer
 Gustav Ferl (1890–1970), deutscher Politiker (SPD)
 Uwe Ferl (* 1958), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Verl (Begriffsklärung)